Морено Торричелли (; 23 января 1970, Эрба) — итальянский футболист, защитник. Наиболее известен по выступлению за туринский «Ювентус», за который Торричелли выступал с 1992 по 1998 год. Трижды с «Ювентусом» становился чемпионом Италии, в 1995, 1997 и 1998 году. Также в составе «Ювентуса» становился обладателем Кубка Италии в 1995, а также Суперкубка Италии 1995 года.

Карьера 
Морено было 22 когда он работал плотником на заводе и в свободное время играл в футбол за любительскую команду «Каратезе». Всё изменилось после предсезонной встречи со «Старой синьорой» — Джованни Трапаттони был так впечатлён игрой никому не известного защитника, что немедленно заплатил за трансфер Торричелли 40 тысяч долларов. Этот ход оправдал себя — Морено служил «Ювентусу» 6 сезонов, а за свою высокую фланговую скорость получил почетное прозвище «Турбо Торричелли».

В 1996 году Морено выиграл с «Ювентусом» Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок. Торричелли также выступал за итальянские клубы «Оджоно», «Фиорентина», «Ареццо» и испанский «Эспаньол». Завершил свою игровую карьеру в 2005 году в составе клуба «Ареццо». После завершения игровой карьеры Морено стал тренером, сначала с 2007 по 2008 год был ассистентом главного тренера в клубе «Фиорентина», а затем в 2009 году возглавил клуб «Пистойезе», выступающий в одном из низших дивизионов Италии.

За национальную сборную Италии провёл 10 матчей. Участник чемпионата Европы 1996 и чемпионата мира 1998.

Достижения 
 Обладатель Кубка УЕФА: 1993
 Чемпион Италии: 1995, 1997, 1998
 Обладатель Кубка Италии: 1995, 2001
 Обладатель Суперкубка Италии: 1995
 Победитель Лиги чемпионов: 1996
 Обладатель Суперкубка Европы: 1996
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1996

Примечания

Ссылки 
 Профиль на myjuve.it
 Профиль на figc.it

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Ареццо»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Пистойезе»
Тренеры ФК «Фильине»